Виктор Субботин:
 Субботин, Виктор Андреевич (1844—1891) — ординарный профессор в университете св. Владимира.
 Субботин, Виктор Владимирович (1952—2021) — генеральный директор ЗАО «Гражданские самолёты Сухого».
 Субботин, Виктор Георгиевич (род. 1959) — украинский менеджер, управленец, промышленник и банкир.
 Субботин, Виктор Яковлевич (1911—1994) — советский селекционер, зоотехник.